Шо́пинг:
 Шопинг — посещение магазинов и покупка товаров.
 Шопинг — первый кинофильм режиссёра Пола Андерсона

Примечания